Järvisensaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Järvisensaari (ö i Södra Österbotten), Kuusiokunnat, 
 Järvisensaari (ö i Birkaland), Tammerfors, 

Robotskapade Finlandförgreningar